Bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking wurden Medaillen in zwei Wettbewerben im Rollstuhlbasketball, sowohl einer für Männer als auch einer für Frauen, vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 7. September und dem 16. September 2008 im Nationalen Hallenstadion und in der Universität für Wissenschaft und Technik. Zwei Ereignisse traten bei diesen Spielen besonders hervor. Zum einen errang die deutsche Frauenmannschaft den zweiten Platz. Zum anderen wurde in einer Probe von Ahmet Coşkun, die vor den Paralympics genommen wurde, der Wirkstoff Finasterid nachgewiesen, der in dem Haarwuchsmittel des Spielers enthalten war und den Nachweis von leistungssteigernden Dopingmittel verhindern kann.

Klassifizierung 
In jedem Spiel treten zwei Mannschaften mit jeweils fünf Feldspielern und sieben Auswechselspielern an. Jeder Spieler besitzt eine bestimmte Anzahl an Punkten, die seine Bewegungsfreiheit im Rollstuhl und damit den Grad seiner Behinderung ausdrückt. Die Klassifizierung in 0,5 großen Schritten reicht von 1 (stark eingeschränkte Rumpfaktivität) bis 4,5 (völlige Bewegungsfreiheit). Die Gesamtpunktzahl aller fünf Spieler einer Mannschaft auf dem Feld darf 14 Punkte nicht überschreiten. Gespielt werden vier Viertel von je 10 Minuten.

Männer

Vorrunde

Gruppe A 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Gruppe B 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Finalrunde 
Die iranische Mannschaft gab nach der Vorrunde auf. Alle Spiele der Finalrunde, an denen sie hätten teilnehmen sollen, wurden 20:0 für den Gegner gewertet.

Fünfter bis achter Platz

Neunter bis zwölfter Platz

Medaillengewinner

Frauen

Vorrunde

Gruppe A 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Gruppe B 

(Alle Zeiten sind Ortszeit)

Finalrunde

Fünfter bis achter Platz

Neunter und zehnter Platz

Medaillengewinner

Medaillenspiegel Rollstuhlbasketball

Quellen 

Rollstuhlbasketball
2008